Brann est un terme anglosaxon.

Patronyme 
 Chris Brann, producteur de musique électronique américain connu sous les pseudonymes de Wamdue Project et Ananda Project ;
 Erik Brann (1950-2003), guitariste de rock américain ;
 George Brann (1865-1954), footballeur international anglais ;
 Louis J. Brann, gouverneur de l'état américain du Maine de 1933 à 1937 ;
 Matt Brann, batteur de rock américain.

Divers 
 SK Brann, club de football de Bergen (Norvège).

Homonymie de patronyme